

Sens et origine du nom 
Le nom Cassano s'est popularisé en Italie durant le Moyen Âge tardif. Il s'agit d'une variante du nom Ghazan (signifiant chaudron en turc) qui était notamment porté par Mahmoud Ghazan Khan, dirigeant de l'Ilkhanat de Perse entre 1295 et 1304.

Patronyme 
 Antonio Cassano (1982 -), footballeur italien ;
  ;
 Mario Cassano (1983 -), footballeur italien
  ;

Nom composé 
 Francesco Serra-Cassano (1783 - 1850), cardinal italien.

Toponymie

Cassano, ancienne commune française de la Haute-Corse, aujourd'hui intégrée à Montegrosso

Cassano allo Ionio, commune de la province de Cosenza, Calabre
 Cassano d'Adda, commune de la province de Milan, Lombardie
 Cassano delle Murge, commune de la province de Bari, Pouilles
 Cassano Magnago, commune de la province de Varèse, Lombardie 
 Cassano Irpino, commune de la province d'Avellino, Campanie
 Cassano Spinola, commune de la province d'Alexandrie, Piémont
 Cassano Valcuvia, commune de la province de Varèse, Lombardie
 Albese con Cassano, commune de la province de Côme, Lombardie

Références

Voir aussi
 

Patronyme italien
Toponymie italienne
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme